Caiza „D“ steht für folgende geographischen Orte:

 Caiza „D“, Ort in der Provinz José María Linares im Departamento Potosí, Bolivien
 Municipio Caiza „D“, Landkreis in der Provinz José María Linares im Departamento Potosí, Bolivien